Bernd Westphal ist der Name folgender Personen:

* Bernd Westphal (Diplomat) (* 1944), deutscher Diplomat 
 Bernd Westphal (Politiker) (* 1960), deutscher Politiker (SPD)